Esistono più comuni francesi con questo nome

Montjean – Charente
Montjean – Mayenne